Макушино () е град в Русия, административен център на Макушински район, Курганска област. Населението на града към 1 януари 2018 е 7811 души.

История 

Селището е основано през 17 век година, през 1963 година получава статут на град.

Население

Източници 

Градове в Курганска област